Karl Bopp ist der Name folgender Personen:

* Karl Bopp (Mathematikhistoriker) (1877–1934), deutscher Mathematikhistoriker
 Karl Bopp (Theologe) (* 1953), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Karl Peter Bopp (1865–1931), deutscher Gutsbesitzer, Mitglied des Kurhessischen Kommunallandtags